Földrajzi helyek
Ihlow (Fläming), település Németországban, azon belül  Brandenburg tartományban
Ihlow (Aurichi járás),  település Németországban, azon belül Alsó-Szászország tartományban